Социальный интеллект () — это совокупность способностей, определяющая успешность социального взаимодействия. Включает в себя способность понимать поведение другого человека, своё собственное поведение, а также способность действовать сообразно в ситуации.

Понятие социального интеллекта часто связывают с понятием эмоционального интеллекта, говоря о том, что идея эмоционального интеллекта выросла из социального. Однако большинство авторов считают, что эти понятия являются просто пересекающимися. Социальный интеллект пересекается с коммуникабельностью.

Впервые термин был употреблен Эдвардом Ли Торндайком и далее развивался в трудах Г. Олпорта, Дж. Гилфорда и др., а также российскими исследователями М. И. Бобневой и В. Н. Куницыной.

Подходы к определению 
Существует три подхода к пониманию природы социального интеллекта:
 Социальный интеллект как один из видов интеллекта. Имеется в виду, что социальный интеллект является познавательной способностью, стоящей в одном ряду с такими видами интеллектуального познания, как математический, вербальный интеллект и т.д.
 Социальный интеллект как знания, умения и навыки, приобретенные в процессе социализации. Социальный интеллект представляется здесь не как способность, а как приобретённые достижения (психологические ресурсы). Данный подход критикуется за то, что приобретение любого достижения и знания так или иначе предполагает наличие способности.
 Социальный интеллект как личностная черта, обусловливающая успех в межличностном взаимодействии.

История изучения 
Впервые проблема социального интеллекта была освещена в начале XX века Эдвардом Торндайком, который ввёл термин «социальный интеллект» для обозначения способности добиваться успехов в межличностных ситуациях, вести себя мудро и в соответствии со сложившейся ситуацией. Кроме того, он также допускал наличие в структуре социального интеллекта умения управлять другими людьми.

Британский психолог  дал социальному интеллекту самое широкое определение, говоря о нем как об умении человека ладить с людьми в целом, а также как о легкости самопрезентации в обществе и умении понимать настроения в группе и скрытые черты личности людей.

Согласно Г. Олпорту, социальный интеллект — это «социальный дар», способствующий гладкому общению. Олпорт говорил о социальном интеллекте как о способности приспосабливаться к изменяющимся условиям в мире людей. По его мнению, это одно из 8 качеств, обуславливающих способность хорошо разбираться в людях.

О. Конт и Г. Айзенк в свою очередь подчеркивали социальную природу интеллекта, а Конт кроме того добавлял, что социальный интеллект — это умение понимать других людей, а также способность увидеть себя их глазами.

Дж. Гилфорд был первым исследователем, подошедшим к проблеме социального интеллекта с точки зрения измерения. Он разработал тест социального интеллекта и, кроме того, предположил, что социальный интеллект является единицей, не зависящей от общего интеллектуального фактора, однако связанной с познанием информации о поведении.

Роберт Стернберг трактовал социальный интеллект как способность уживаться с другими людьми, ставить себя на их место, понимать их, а также правильно и критически оценивать их чувства, настроения и мотивацию их поступков.

В советской психологии первой феномен социального интеллекта описала Маргарита Исидоровна Бобнева. По ее мнению, социальный интеллект формируется в процессе социализации: в течение жизни и в процессе общения с другими людьми. Кроме того в контексте социального интеллекта Бобневой были описаны тенденции в типизации и индивидуализации. Тенденция типизации проявляется в выработке свойств, являющихся общими для всех людей, в то время как тенденция к индивидуализации напротив является процессом накопления личного, индивидуального опыта.

Ю. Н. Емельянов связывал понятие социального интеллекта с социальной сенситивностью: по его мнению, интуитивно у человека так или иначе формируются индивидуальные способности, на основе которых он принимает решения и делает умозаключения в социальном взаимодействии. Таким образом, утверждалось, что развитию социального интеллекта способствует наличие сенситивности.

С точки зрения В. Н. Куницыной социальный интеллект является глобальной способностью, развивающейся на основе интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих черт.

А. Л. Южанинова также называет социальный интеллект некоторой способностью, говоря о том, что эта способность выражается в 3 компонентах: социально-перцептивных способностях, социального воображения, а также социальной техники общения.

Социальный интеллект в модели структуры интеллекта Г. Айзенка  
Г.Айзенком была предложена схема  (рис.1), объединяющая в себе 3 типа интеллекта: биологический, психометрический и социальный. 

Согласной этой схеме, биологический интеллект является показателем, связанным со структурами и функциями коры головного мозга (то есть, с  физиологической, нейрологической, биохимической и гормональной основами поведения). Психометрический интеллект, согласно Айзенку,отражается в том самом показателе интеллекта (IQ), который измеряется посредством тестов. И, наконец, социальный интеллект описывается им как проявление социально-полезной адаптации, включающей в себя такие способности как рассуждение, решение задач, память, обучаемость, выработка стратегий, приспособление к окружающей среде. 

Таким образом, в схеме, представленной Айзенком, понятие социального интеллекта является самым широким, включающим в себе более узкие понятия биологического и психометрического интеллектов.

Социальный интеллект в модели структуры интеллекта Дж. Гилфорда  

Дж. Гилфордом была разработана кубическая модель структуры интеллекта (рис.2), в которой так же нашел место и социальный интеллект.   

В данной структуре интеллект  описан в пространстве трех переменных: содержание предъявляемой информации, операции по обработке информации, результаты обработки информации.  

Именно осями этих трех координат описаны интеллектуальные способности, в данной схеме отраженные в виде маленьких кубиков. Аналогично социальный интеллект может быть описан в пространстве этих трёх переменных.

Особый интерес для социального интеллекта данная модель представляет потому, что внимание  Гилфорда было сосредоточено на одной из операций- на познании.  

Его исследования в данной области были посвящены познанию поведения.Данная способность включает 6 факторов: 
 Познание элементов поведения- способность выделять из контекста вербальную и невербальную экспрессию поведения
 Познание классов поведения- способность воспринимать общие свойства в потоке информации
 Познание отношений поведения- способность понимать отношения, возникающие между единицами информации о поведении
 Познание систем поведения- способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия между людьми и смысл их поведения в конкретных ситуациях
 Познание преобразований поведения- способность понимать изменение значения сходного поведения
 Познание результатов поведения- способность прогнозировать последствия поведения, основываясь на исходной информации.

Социальный интеллект в структуре множественных интеллектов Г. Гарднера  
В структуре множественных интеллектов, предложенной Гарднером, выделяются следующие виды интеллектов, имеющие прямое отношение к интеллекту социальному: 
 Внутриличностный интеллект- способность обращаться к собственным внутренним психическим процессам, понимать себя, свои возможности, мотивы, эмоции. 
 Межличностный интеллект- способность понимать чувства, намерения других людей.

Макиавеллианский интеллект 
Макиавеллианский интеллект — специфические интеллектуальные способности, обеспечивающие эффективное функционирование индивида в коллективе (способность к формированию коалиций, к организации совместного отпора «нарушителям установленного порядка», к придумыванию различных уловок для повышения своей репутации и социального статуса, к предвидению реакций и поступков «соплеменников» на основе «моделирования» их намерений, знаний и образа мыслей и т. д.).

Состав 
В структуре социального интеллекта различные авторы выделяют различные компоненты. 

Южанинова, например, выделяет следующие:

 Социально перцептивные способности — способности к адекватному самопознанию, пониманию собственного положения в мире людей и функционированию в нём. Оно включает верное восприятие собственных индивидуальных особенностей, протекания психических процессов, а также эмоциональных черт и качеств.
 Социальное воображение — умение синтезировать внешние признаки других людей и моделировать на их основе их личностные качества, а также прогнозировать их будущее поведение в тех или иных ситуациях.
 Социальная техника общения — гибкость поведения в любых ситуациях, способность изменять его, а также видеть и представлять ситуацию с точки зрения другого человека.
По мнению О.Джона и К.Космитски социальный интеллект включает в себя следующие компоненты:
 Хорошее понимание чувств, мыслей и намерений других людей
 Умение находить общий язык и хорошо ладить с людьми
 Хорошие знания норм и правил человеческих взаимоотношений
 Умение понимать точку зрения других людей
 Умение хорошо адаптироваться в социальных ситуациях
 Теплота и внимание
 Восприимчивость к новому опыту
В.Н. Куницына представляла структуру социального интеллекта следующим образом:
 Коммуникативно-личностный потенциал- совокупность свойств человека, помогающих ему общаться и взаимодействовать с другими людьми (или напротив затрудняющих это взаимодействие)
 Характеристика самосознания- чувство самоуважения, свобода от комплексов, открытость новым идеям
 Социальная перцепция, социальное мышление и воображение, способность к пониманию социальных явлений, а также мотивов, движущих людьми
 Энергетические характеристики индивида- выносливость, активность, истощаемость

Соотношение социального интеллекта с другими видами интеллектов 
В данном вопросе разные авторы аналогично придерживаются различных точек зрения.

Например, по мнению Д.Векслера, социальный интеллект приложим к общему и является его частью, проявляемой в социальной сфере.

По мнению Э.Торндайка, Дж.Гилфорда и М.И.Бобневой, напротив, социальный интеллект не является частью общего интеллекта и не связан с ним.

Р. Стернберг относил социальный интеллект к  разновидностям интеллекта практического.

Возрастные особенности 
В дошкольном и младшем школьном возрасте социальный интеллект активно развивается в процессе сюжетно-ролевых игр, а также при общении со сверстниками.

В подростковом возрасте активнее всего формируются коммуникативно-личностный потенциал (как общая склонность к коммуникации и общению), самосознание и способность к пониманию других людей (включая способности к прогнозированию их поведения).

В юношеском возрасте происходит формирование в первую очередь способности к предвосхищению последствий собственных действий и прогнозированию чужих.

В зрелом возрасте социальный интеллект приобретает форму социальной мудрости. В этом возрасте в первую очередь также формируется способность к осознанию собственных ошибок.

Методы измерения 
Впервые тест для измерения социального интеллекта был предложен Т. Ханом в 1928 году: он являлся многофакторным, и оценка совокупности субтестов давала итоговый балл. Измерялись следующие компоненты: суждение в социальных ситуациях; память на имена и лица; наблюдение за поведением; распознавание внутренних состояний,скрытых за словами, или по выражению лица; чувство юмора; социальная информация.

Многофакторная модель Гилфорда также легла в основу измерения социального интеллекта, и впоследствии тест социального интеллекта Гилфорда стал одним из самых популярных. В российской психологии распространенной методикой является адаптация теста Гилфорда,, произведенная Е. С. Михайловой.

См. также 
 Эмоциональный интеллект
 Ассертивность
 Интеллект

Примечания

Литература 
 Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд// Вопросы Психологии. 1995. № 1. С.111-113
 Бобнева М. И. Психологические проблемы социального развития личности. — М.,1979.
 Гилфорд Дж. Структурная модель интеллекта.- Психология мышления, 1965.- 456 с.
 Иванов А. А. Возрастные аспекты социального интеллекта // Научные исследования в образовании. 2009, № 1.
 Князева Н. Н. Изучение социального интеллекта у школьников и студентов // Юбилейная международная научно-практич. конф., посвященная 200-летию Д. П. Ознобишина. Самара, 2004
 Куницына, В. Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимоотношение // Сб. теоретические и прикладные вопросы психологии. 1995. № 1. C. 195
 Савенков Александр Ильич Социальный интеллект как проблема психологии одаренности и творчества  // Психология. Журнал ВШЭ. 2005. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-intellekt-kak-problema-psihologii-odarennosti-i-tvorchestva (дата обращения: 18.11.2021).
 Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования. Сер. "Труды Института психологии РАН" - Институт психологии РАН / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. - Москва, 2004.
 Социальный и эмоциональный интеллект : от процессов к измерениям / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. - Москва : Ин-т психологии РАН, 2009. - 349,  - (Интеграция академической и университетской психологии / Российская акад. наук, Ин-т психологии).; ISBN 978-5-9270-0153-8 (в пер.)
 Фатихова Л. Ф., Харисова А. А. Практикум по психодиагностике социального интеллекта детей дошкольного и младшего школьного возраста: учебно-методическое пособие, Уфа: М.: Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М. А. Шолохова», 2010
 Хрящева Н.Ю, Психогимнастика в тренинге, М.: Речь, 2014
 Шилова О. В. Развитие социального интеллекта у старших дошкольников и первоклассников в процессе общения со значимым взрослым: дис. … канд. психол. наук. Нижегород. гос. педагогич. университет, Нижний Новгород, 2009.
 Allport, G.W. Pattern and growth in personaliti. — Holt Rinehart and Winstin, 1961
 Salovey P., Mayer J.D. Emotional intelligence // Imagination, Cognition, and Personality. 1990.
 Thorndike E.L. Intelligence and its uses // Harper’s Magazine. — 1920. — № 140. — Р. 227—235.

Интеллект
Общение людей
Коммуникация‎
Социальная психология‎ 
Способности